Джаноя́н () — армянская фамилия.

Известные носители 
 Джаноян, Джаник Арташесович (1928—2010) — армянский государственный и политический деятель.
 Джаноян, Мелик Сиреканович (род. 1985) — армянский метатель копья.